Шампіньєль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна
 Шампіньєль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Шампіньєль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель